Ten Mile Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ten Mile Township (Kansas)
 Ten Mile Township (Missouri)